{{DISPLAYTITLE:(17065) 1999 GK17}}

A (17065) 1999 GK17 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1999. április 15-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (17001–17500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói